Pahkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Pahkasaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa,  (16 ha)
2. Pahkasaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala,  (1 ha)
3. Pahkasaari (ö i Södra Savolax), Nyslott,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar